Le championnat d'Algérie de football 2000-2001 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le CR Belouizdad remporte le championnat d'Algérie 2000-01 et conserve ainsi son titre acquis la saison passée.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le  et se termine le . Quatre clubs sont promus de  en début de saison.

Le CR Belouizdad remporte son deuxième titre consécutif et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2002. L'USM Alger, vice-champion et vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 2002. La JS Kabylie, troisième du championnat, se qualifie pour la Coupe de la CAF 2002, compétition dont le club est double tenant du titre.

Le CS Constantine et l'USM El Harrach, fraîchement promus en début de saison, font l'ascenseur et retournent en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 

(*) CRB-USMB match arrêté à la  minute. L'USMB s'est présenté sur le terrain avec 9 joueurs, en majorité junior. Au cours du match, 3 joueurs sorte du terrain pour des prétendus blessures. L'arbitre décide alors d'arrêter le match.

Statistiques 

 7 buts :
 Abaci, Bendahmane (JSK)
 Belatoui (ASMO)
 Meziani (WAT)
 Boutaleb (CRB)
 Aribi (CAB)	 
 6 buts :
 Deham, Benchergui A. (ASMO)
 Bouras, F. Dob (MCA)
 Fellahi (ESS)
 El Hadi Adel (USMAn)
 Amirat (USMA)	 
 5 buts :
 Boudjakdji (WAT)
 Belhamel, Achacha (ESS)
 Talis (CRB)
 M. Rahim (USMH)
 Hellal (JSMB)
 Bacha (ASAM)
 Haddou (MCO)
 	 
 4 buts :
 Dziri, Maouche, Ouichaoui Moncef, Galoul A. (USMA)
 Badji (CRB)
 Bezzaz (CSC)
 Barou, Bounaâs (MOC)
 Belatreche (JSMB)
 Farés (JSMB 3, USMA 1)
 Amrane (MCO)
 Messaoudi, Merrakchi (MCA)
 M'Barek, Sanou (CAB) 
 3 buts :
 Hidouci, Belgherbi, Achouri (ASAM)
 Aïdara, Betouaf, Daoud (WAT)
 Di Oliveira, Badache (USMB)
 Azizène, Benzergua (MCA)
 Soltani, Bensaïd (USMAn)
 Abacha, Djahnine (USMAl)
 Hamzi, Nechad (ASMO)
 Chenoufi (CRB)
 Griche (MOC)
 Gaïd, Mecheri  (MCO)
 Marcel (USMH)
 Djilani (JSMB)
 	 
 2 buts :
 Bakir, Galloul, Tababouchet, Aït Mokhtar (USMB)
 Kellab, Bekrar (ESS)
 Guidouh, Laâsas, Benchadi, Mehelel (CAB)
 Saker, Arama, Belaïter (CSC)
 Ould Rabah, Habri (JSMB)
 Chekrit, Bensalah, Benrabah, Bourouba (MOC)
 Hachemi, Kendoussi, Kherris (WAT)
 Dahleb (WAT 1, ASMO 1)
 Settara (CRB)
 Bentaleb, Makani (ASAM)
 Belkaïd, Kheroubi (JSK)
 Bouacida, Benali, Boutine (MCA)
 Hamzi (ASMO)
 Mezouar (CRB)
 Ferhati (USMH)
 Benhamou (MCO)
 	 
 1 but :
 Bouaïcha, Bakhti, Madoui (CRB)
 Zafour, Raho, Meghraoui, Nazef (JSK)
 Deghiche (MCA)
 Ouahid (USMA)
 Aïssaoui, Assoug, Ouedragou (MOC)
 Kerboua (MOC)
 Mekhalfi, Keraghel, Guenifi, Ghodbane, Regad, Tercha (ESS)
 Bouridène, Soumaré, Dilmi, Kaoua, Djabri, Medjoudj, Sedrati, Teniou, Berbari, Rahim, Asloune (CSC)
 Zongo, Alim, Benamara, Nasri (JSMB)
 Hamdoud, Ghazi, Doghmani, Achiou, Bazoz (USMA)
 Hadj Moussa, Djebbar, Belatreche, Kabri, Benaïssa, Keroum (USMH)
 Amrouche Samir, Bouchachoua, Bounif, Kellab, Ghanem, Soualmia (ASAM)
 Acimi, Zerrouki, Benhalima, Behlil, Bahlouli, Rahal (MCO)
 Deghal, Bouârara, Benhacène (CAB)
 Torchi, Slatni M., S.Saïfi, Bouguendoura, Reziouk, Selhat, Boudar, Zouaghi, Annabi (USMAn.)
 Benarbia, Ammour (ASMO)
 Drali, Aoun Sghir (USMB)
 Contre son Camp:
 1 But:
 Akkache (USMH)
 Belatoui (ASMO)
 Khedraoui (WAT)
 Driouèche (JSK)
 Ferroudj (MCA)
 Asloune (CSC)

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2000-2001
 Championnat d'Algérie de football D2 2000-2001
 Championnat d'Algérie de football D3 2000-2001

Championnat d'Algérie de football
Algerie
Football en Algérie en 2000
Football en Algérie en 2001